Molekulska formula -{C11H12N2O}- se može odnositi na:

 Fenazon
 Vasicin